Typ T oder Type T steht für:

 Typ T, Triebwagentyp der U-Bahn Wien, siehe Triebwagen T und T1 (U-Bahn Wien)
 Bristol Type T, britischer Flugzeugtyp
 T-Asteroiden, eine Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Automodelle:
 Audi Typ T, Automodell der Marke Audi
 Ford Typ T 098/099, Lkw-Modell der Marke Ford, siehe Ford V-3000-Serie
 Renault Type T, Automodell der Marke Renault

Abkürzung